Крёзье () — составная часть французских топонимов:

 Крёзье-ле-Вьё (фр. Creuzier-le-Vieux) — коммуна во Франции в регионе Овернь. 
 Крёзье-ле-Нёф (фр. Creuzier-le-Neuf) — коммуна во Франции в регионе Овернь.

См. также 
  ()